Доротея София:

 Доротея София Нойбургская (1670—1748) — герцогиня Пармская.
 Доротея София Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургская (1636—1689) — дочь герцога Филиппа Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургского.